Taddart 
 Taddart (Al Haouz)
 Taddart oufella (Betrouna)
 Taddart oufella (Tizi N'Tleta)
 Taddart oufella (ait abdelmoumene)
 Taddart oufella (ait idja)
 Taddart oufella (Larbaâ Nath Irathen)
 Taddart oufella (Béni Douala) 
 Tadart bouada  
 Tadart tamoukrant (Tirmitine)
 Tadart temoukrant (ait hessane)